Степановка () — село,
Червоненский сельский совет,
Гуляйпольский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2321888002. Население по переписи 2001 года составляло 75 человек.

Географическое положение 
Село Степановка находится на берегу реки Гайчур,
выше по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Межирич (Пологовский район),
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Марфополь.

Примечания